Manuel Cárdenas puede referirse a:

 Manuel de Cárdenas Pastor (1877-1954), arquitecto español
 Manuel Cárdenas Espitia (1961-1990), ciclista colombiano